Zimbal ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zimbal (1889–1961), deutscher Maler, Graphiker und Kunsterzieher

Siehe auch:
 Zimbel
 Zymbal